Kearsley ist der Name folgender Orte:

 Kearsley (Greater Manchester), Ort in Bolton, Greater Manchester, England
 Kearsley (Northumberland), Dorf in Matfen, Northumberland, England
 Keresley, Dorf in Coventry, West Midlands, England

Kearsley ist der Familienname folgender Personen:
 Susanna Kearsley